Заппа () — фамилия. Известные носители:
 Заппа, Дива (род. 1979) — американская художница.
 Заппа, Двизил (род. 1969) — американский гитарист-виртуоз.
 Заппа, Мун (род. 1967) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и писательница.
 Заппа, Фрэнк (1940—1993) — американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр.

См. также 
 Zappa